2 miejscowości w Polsce: 
 Barnowiec – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa 
 Barnowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
Inne
 Barnowiec – potok, dopływ Jasiołki

Przypisy